Letni Puchar Świata w saneczkarstwie 2016 odbył się w dniach 02 - 03 września 2016 roku w niemieckim Ilmenau. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: jedynkach kobiet i jedynkach mężczyzn. W zawodach wystąpili reprezentanci dwóch państw: Niemiec i Polski.

U pań rywalizację wygrała reprezentantka Niemiec Vanessa Schneider. U panów najlepszy okazał się Niemiec Jacob Jannusch.

Wyniki

Jedynki kobiet 
 Data / Początek: Piątek 02 września 2016

Jedynki mężczyzn 
 Data / Początek: Piątek 02 września 2016

Bibliografia 
 

2016 w saneczkarstwie
Zawody saneczkarskie
2016 w Niemczech